«Фанатка» (от фанат):

«Фанатка» — кинофильм, 1998, США, реж. Джонатан Кан.
«Фанатка» — кинофильм, 2002, США, реж. Джон Полсон.

См. также 
 Фанат (фильм)
 Фанатик (фильм)